Nocna zmiana – zbiór opowiadań Stephena Kinga
 Nocna zmiana – amerykański film fabularny z 1982 w reżyserii Rona Howarda
 Nocna zmiana – film dokumentalny z 1994 ukazujący okoliczności odwołania rządu Jana Olszewskiego w czerwcu 1992
 Nocna zmiana – amerykański film fabularny z 1996 w reżyserii Betty Thomas
 Nocna zmiana – brazylijski film fabularny z 2018 w reżyserii Dennisona Ramalho
 Nocna zmiana – amerykański serial telewizyjny emitowany w latach 2014–2017
 Nocna Zmiana Bluesa – polski zespół bluesowy